Виверос ():

 Виверос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете.
 Виверос — остров в Панамском заливе, является частью архипелага Жемчужные острова.
 Виверос — фамилия. Известные носители:
  (1975) — чилийский футболист.
  (1977) — колумбийский футболист полузащитник.
  (1949—2003) — актриса, выступала в театре и на телевидении, признана одной из самых известных чилийских актрис 1980-х годов.
  (1980) — чилийский футболист.
 Алькарас Виверос, Антолин (род. 1982) — парагвайский и итальянский футболист.